Danaraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danaraja, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Danaraja, Banyumas, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar